Surudi Milli () ist die Nationalhymne Tadschikistans. Sie wurde 1991, im Jahr der Unabhängigkeit, als Nationalhymne eingeführt. Der Text ist von Gulnasar Keldi und die Musik von Suleiman Judakow.

Originaltext 
Диёри арҷманди мо,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод
Зи дурии замонаҳо расидаем
Ба зери парчами ту саф кашидаем, кашидаем.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Барои ному нанги мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонаӣ,
Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонаӣ,
Хазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи вафо бувад канори ту, канори ту.

Зинда бош, эй Ватан, 
Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонаӣ,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост, ҳабиби мост.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Tadschikisch-Persische Transkription 

Dijori ardschmandi mo دیار ارجمند ما 
Ba bachti mo sari azizi tu baland bod, به بخت ما سر عزیز تو بلند باد 
Saodati tu, davlati tu begazand bod. سعادت تو، دولت تو بی‌گزند باد 
Zi duriji zamonaho rasidajem ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ام 
Ba zeri partschami tu saf kaschidajem, به زیر پرچم تو صف كشیده‌ام 
kaschidajem, كشیده‌ام 
Zinda bosch, ej Watan زنده باش، ای وطن 
Todschikistoni ozodi man. تاجیكستان آزاد من 
Baroji nomu nangi mo برای نام و ننگ ما 
Tu az umedi raftagoni mo nischonají تو از امید رفتگان ما نشانه‌ای 
Tu bahri vorisoni dschahoni dschowidonají, تو بهر وارثان جهان جاودانه‌ای 
Chazon namerasad ba nawbahori tu, خزان نمی‌رسد به نوبهار تو 
Ki mazraji wafo buwad kanori tu, كه مزرع وفا بود كنار تو 
kanori tu, كنار تو 
Zinda bosch, ej Watan زنده باش، ای وطن 
Todschikistoni ozodi man. تاجیكستان آزاد من 
Tu modari jagonají, تو مادر یگانه‌ای 
Baqoji tu buwad baqoji chonadoni mo, بقای تو بود بقای خاندان ما 
Maromi tu buwad maromi dschismu dschoni mo. مرام تو بود مرام جسم و جان ما 
Zi tu saodati abad nasibi most ز تو سعادت ابد نصیب ماست 
Tu hastiwu hama dschahon habibi most تو هستی و همه جهان حبیب ماست 
habibi most حبیب ماست 
Zinda bosch, ej Watan زنده باش، ای وطن 
Todschikistoni ozodi man. تاجیكستان آزاد من

Deutsche Übersetzung 
Unser geliebtes Land
Wir sind froh, deine Würde zu sehen.
Lass deine Freude und dein Wohlstand ewig sein.
Für Ewigkeiten haben wir neue Horizonte erreicht;
Zusammen stehen wir gleichberechtigt unter deiner Flagge, unter deiner Flagge.

Lang lebe mein Heimatland,
Mein freies Tadschikistan!

Du bist unser Stammessymbol,
Du bist die Hoffnung unserer Vorfahren,
Für deine Söhne bist du eine ewige Welt,
Dein Frühling wird niemals verschwinden
Wir werden dir immer treu sein, immer treu sein.

Lang lebe mein Heimatland,
Mein freies Tadschikistan!

Du bist die Mutter von uns allen,
Du bist mitsamt deiner Zukunft unsere Zukunft,
Deine Bedeutung ist die Bedeutung unserer Körper und unserer Seelen
Du gibst uns unvergänglichen Glück
Wegen dir, Tadschikistan, lieben wir die Welt, lieben wir die Welt.

Lang lebe mein Heimatland,
Mein freies Tadschikistan!

Siehe auch
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks
 Tádzsikisztán magyar honlapja – Vocal, instrumental, and soviet version of the Anthem with the current lyrics, featured in Némethy András (Arisztid) "Tádzsikisztán magyar honlapja" website.

Nationalhymne
Nationales Symbol (Tadschikistan)